Amokspiel steht für:
 Amokspiel (Roman) des deutschen Schriftstellers Sebastian Fitzek
 Amokspiel (Film), die Verfilmung dieses Romans